Miejscowości w Portoryko:
 Toa Alta – miejscowość w gminie Toa Alta

Gminy w Portoryko:
 Toa Alta (ang. Toa Alta Municipio) – gmina w Portoryko